

Беріктас — село, Жамбильський район, Алматинська область
 Беріктас — село, Кербулацький район, Жетисуська область
 Беріктас — аул, Кордайський район, Жамбильська область